Tag für Tag steht für:

Drama:
 Tag für Tag, Teil einer Trilogie von Arnold Wesker (1947), siehe Hühnersuppe mit Graupen

Filme:
 Tag für Tag (1964), deutscher Fernsehfilm von Kurt Jung-Alsen
 Tag für Tag (1965), deutscher Fernsehfilm von Peter Beauvais
 Tag für Tag (1969), deutscher Fernsehfilm von Hans-Reinhard Müller
 Tag für Tag (1979), DEFA-Dokumentarfilm von Volker Koepp
 Tag für Tag (1998), israelisch-französischer Film von Amos Gitai
 Tag für Tag (2001), ungarischer Kurzfilm von Kornél Mundruczó
 Hotel Heidelberg: Tag für Tag, deutscher Fernsehfilm von Sabine Boss (2016)

Rundfunksendung:
 Tag für Tag. Aus Religion und Gesellschaft, ein Schwerpunktmagazin, siehe Deutschlandfunk#Werktägliche Magazine

Siehe auch:
 Tog bay tog, jiddische Reihe von Filmbiografien